Graneros (Tucumán), een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán
 Graneros (departement), een departement van de Argentijnse provincie Tucumán
 Graneros (Chili), een gemeente in de Chileense regio Libertador General Bernardo O'Higgins